Volbach ist der 

Ortsname von
 Obervolbach,  eine Ortschaft im Stadtteil Herkenrath von Bergisch Gladbach
 Untervolbach, eine Ortschaft im Stadtteil Herkenrath von Bergisch Gladbach
 Volbach (Bergisch Gladbach), eine Ortschaft im Stadtteil Herkenrath von Bergisch Gladbach
 Volbacher Mühle, eine Ortschaft im Stadtteil Herkenrath von Bergisch Gladbach

Familienname von 
 Fritz Volbach (1861–1940), deutscher Dirigent, Komponist und Musikwissenschaftler
 Walther R. Volbach (1897–1996), deutscher Regisseur
 Wolfgang Fritz Volbach (1892–1988), deutscher Kunsthistoriker

Bergwerksname von
 Grube Volbach, ehemalige Eisen-Grube des Bensberger Erzreviers in Bergisch Gladbach

Gewässername von
 Volbach (Sülz), ein Bach, der in Immekeppel in die Lindlarer Sülz einmündet
Siehe auch:
 Vollbach
 Volsbach